«Кошачий глаз» () — американский художественный фильм, поставленный режиссёром  по мотивам произведений Стивена Кинга.

Фильм объединяет в себе три новеллы, которые достаточно разнятся между собой по жанру. Две из них: «Корпорация „Бросайте Курить“» и «Карниз», написаны Стивеном Кингом для сборника «Ночная смена». Третья, объединяющая новелла «Генерал» написана специально для фильма.

Главным героем фильма является уличный кот, выступающий как свидетель происходящих событий и принимающий в них непосредственное участие.

В ролях 
 Дрю Бэрримор — Аманда
 Джеймс Вудс — Дик Моррисон
 Алан Кинг — доктор Винни Донати
 Кэнди Кларк — Синди
 Роберт Хейз — Джонни Норрис
 Кеннет МакМиллан — ''Кресснер, мафиози

Сюжет 
Пролог

Уличный кот гуляет по улице. Когда он проходит мимо жилого дома, его замечает сенбернар Куджо. Спасаясь от него, кот запрыгивает в грузовик и уезжает.

«Корпорация „Бросайте Курить“»
Кот попадает в город Нью-Йорк. Гуляя по городу, он замечает манекен девочки, выставленный в витрине магазина, от которого «отделяется» эфирное тело и просит кота о помощи: «..он идет за мной, найди его..» В этот момент кота подбирает мужчина и забирает с собой. Выясняется, что это помощник доктора-маньяка Винни Донати, специализирующегося на излечении никотиновой зависимости.

Дик Моррисон, пытаясь бросить курить, приходит в корпорацию Донати. Доктор предупреждает Дика, что если он закурит снова, то его жена будет похищена и подвергнется пытке — будет танцевать на его глазах в прозрачной кабинке с полом, дающим электрические разряды. Для пущей убедительности садист Донати наглядно демонстрирует это на несчастном коте, вдобавок сообщив, что после повторной попытки закурить в кабинке окажется дочь Моррисона, а если и это не подействует, то жену Дика изнасилует опасный маньяк. Если же и последний аргумент не возымеет действия, то сам Дик Моррисон, говорит доктор, попрощается с жизнью. Дику это поначалу кажется злой шуткой, однако встреченный им в холле корпорации рыдающий немолодой мужчина, к которому приводят жену, находящуюся в состоянии шока, заставляет его насторожиться. Слова доктора не выходят у него из головы, и вскоре он замечает, что за ним действительно следят помощники Донати. 

Уверенный в том, что на мосту, по которому он проезжает, никого нет, Дик нервно выкуривает сигарету. За этим делом его замечают помощники доктора. Дома Дик узнаёт о пропаже жены и спешно приезжает к доктору, который заставляет его смотреть на танцующую в кабине жену. Во время вспыхнувшей суматохи кот сбегает из своей клетки. После того, как запуганный Моррисон окончательно и бесповоротно бросает курить, доктор угрожает ему, что если Дик расскажет о его методах, а также о выдаваемых бывшим курильщикам нелегальных препаратах для похудения, его жене уже отрежут палец на руке. 

Спустя некоторое время Дика приглашает на ужин его друг, избавившийся уже от вредной привычки. Когда Дик поднимает бокал в честь него, он с ужасом замечает, что у жены друга отсутствует мизинец.

Тем временем, освободившийся котик запрыгивает на баржу, покидающую Нью-Йорк…

«Карниз»
Кот оказывается в городе Атлантик-Сити. Местный мафиози Кресснер во время игры в лотерею заключает пари, что замеченная им на противоположной стороне оживленной улицы бездомная кошка перейдёт дорогу и не угодит под машину. Кот переходит дорогу невредимым, после чего выигравший деньги Кресснер забирает его к себе домой. Выясняется, что он узнал о молодом любовнике своей жены, теннисисте Джонни Норрисе, заключив с ним жестокое пари. Провинившийся Норрис должен пройти по карнизу вокруг огромного небоскрёба, иначе он обвинит его перед полицией в незаконном хранении наркотиков, которые подложил в его автомобиль. В случае же выполнения пари Кресснер обещает Норрису не только немалые деньги, но и собственную супругу. Догадываясь, что Кресснер блефует, Норрис не желает рисковать своей жизнью, но преступники не оставляют ему выбора. 

С огромным трудом пройдя по карнизу и едва не свалившись после неожиданной атаки заклевавшей его ногу настырной птицы, Джонни возвращается в квартиру Кресснера, где вместо награды ему вручают отрубленную голову любимой. Разгневанный Джонни завладевает оружием, перебив охрану Кресснера, после чего заставляет мафиози самого встать на карниз и пройти по нему вдоль здания. Не выдержав нападения птицы, неловкий и грузный Кресснер сразу же падает в пропасть. 

Кот, тем временем, благополучно ретируется…

«Генерал»
Добравшись до города Уилмингтон, котик выпрыгивает из кузова пикапа и заходит в стоящий в лесу дом, где живёт обычная семья. Маленькая Аманда оказывается той самой «девочкой из манекена», которая просила о помощи. Увидев кота, она тут же оставляет его себе, дав ему имя Генерал. Но родители встречают нового питомца довольно прохладно, напомнив Аманде поверье о том, что «кошки забирают у детей дыхание».

Выясняется, что в доме Аманды появляется из стены маленький злобный тролль, который хочет убить девочку, забрав её душу. Отец и мать не воспримают жалобы дочери всерьёз и однажды отвозят не понравившегося им кота к ветлечебницу для усыпления, заявив дочке, что животное «сбежало». 

Той же ночью коварный тролль вылезает из стены и подбирается к детской кроватке. Но Генералу удаётся вырваться из клетки, обманув смотрителя приюта и вовремя добежать до дома Аманды. Взобравшись по ветке дерева до приоткрытого окна, кот нападает на монстра, и в ходе завязавшейся схватки забрасывает его во вращающиеся лопасти вентилятора, которые посекают тролля на куски. Ворвавшиеся на шум в комнату родители поначалу пытаются поймать животное, но вовремя замечают в вентиляторе окровавленные останки монстра. Поняв, что кот спас дочку от верной гибели, он позволяют ему, наконец, остаться с ней навсегда.

Производство 

Десятилетняя Дрю Бэрримор сыграла в этом фильме две роли — умственно неполноценную дочь Дика Моррисона Алисию и девочку Аманду из третьей части («Генерал»).

В фильме есть несколько отсылок и к другим произведениям и экранизациям Стивена Кинга: например‚ в начале фильма, за кошкой гонится бешеный сенбернар‚ похожий на Куджо; красный Plymouth Fury, мимо которого пробегали кот и сенбернар, с наклейкой на заднем бампере «Берегитесь меня. Я — чистое зло. Я Кристина» (англ. «Watch out for me. I am Pure Evil. I am Christine») — отсылка к фильму «Кристина», а также наклейка «Rock’n’Roll will never die» (название одноимённого рассказа);  во время эпизода «Корпорация „Бросайте Курить“» Дик Моррисон ведет беседу с доктором Стэнли и спиной к зрителю появляется силуэт его друга Генри Нортхрупа, из «Калейдоскопа ужасов» (новелла Ящик); дома Дик Моррисон смотрит по телевизору фильм «Мёртвая зона», жена Хью читает перед сном «Кладбище домашних животных» и дома Аманда смотрит по телевизору мультфильм «Том и Джерри».

Музыка 
В фильме прозвучали песни The Police «Every Breath You Take» и Рея Стивенса «Cat’s Eye».

Примечания

Ссылки 

Экранизации произведений Стивена Кинга
Фильмы по сценариям Стивена Кинга
Сценарии Стивена Кинга
Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов США
Фильмы Льюиса Тига
Фильмы о кошках
Фильмы США 1985 года
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри
Фильмы, спродюсированные Дино Де Лаурентисом